Krakatau steht für:

 Krakatau, Vulkan zwischen Sumatra und Java, Indonesien
 Krakatau-Archipel, Archipel in der Sundastraße, Indonesien
 Krakatau (Schiff), Minenleger der niederländischen Marine
 Krakatau Records, Musiklabel in Berlin
 Krakatau Steel, indonesischer Staatsbetrieb